Родина (партия, Россия) — российская политическая партия образованная в 2003 году
 Родина (партия, Украина) — украинская политическая партия образованная в 2008 году

См. также 
 Родина (значения)